GQ poate fi:
 GQ (Gentlemen's Quarterly), revistă pentru bărbați
 Guam, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Guineea Ecuatorială, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din franceză: Guinée équatoriale)

gq poate fi:
 .gq, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guineea Ecuatorială

Legături externe 
  „GQ” la acronymfinder.com